Tsukasa (écrit 司 ou つかさ) est un prénom japonais :
 Tsukasa Hōjō, auteur de manga japonais ;
 Tsukasa Umesaki, footballeur japonais ;
 Tsukasa Hosaka, footballeur japonais.

Homonymie de patronyme